В состав жудеца Брашов входит 48 коммун:

Ссылки 
 Города и коммуны жудеца Брашов 

Списки:Румыния